Цървена ябука може да се отнася за:

 Цървена ябука, село в Община Бабушница, Сърбия;
 Цървена ябука, село в Община Уб, Сърбия;
 Цървена ябука, югославска музикална група.

 Вижте също
 Цървена ябълка